Legnazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Legnazzi (* 1893; † nach 1927), uruguayischer Fußballspieler
 Remo Legnazzi (* 1946), Schweizer Regisseur